Ограничитель перенапряжения нелинейный, разрядник
 Острая почечная недостаточность